Thunderfoot bezeichnet:

 den Spitznamen von Jerrel Wilson (1941–2005), US-amerikanischer Footballspieler
 den Spitznamen von Joel Deaton (* 1957), US-amerikanischer Wrestler
 den YouTube-Channel von Phil Mason (* 1972), britischer Chemiker und Video-Blogger